LP имеет следующие значения:

 LP () — формат звукозаписи и грампластинка в таком формате; также — формат видеозаписи на меньшей, чем обычно, скорости движения ленты.
 LP — () — форма партнерства при организации компаний.
 LP (Паломарский каталог Лейтена,  или ) — каталог  с высокими собственными движениями, полученный из фотопластинок Небесного обзора Паломарской обсерватории (POSS) и публиковавшийся с 1963 по 1981 год Виллемом Лейтеном.
 LP 732-94 — звезда в созвездии Чаша.
 LP 944-020 — звезда, коричневый карлик в созвездии Печи.
 см. другие звёзды, обозначения которых начинаются с LP, в категории Звёзды из каталога LP.
 LP — американская певица.
 lp — Unix-утилита, вызывающая печать файлов и связанной с ними информации на принтере.
 Летсплей () — запись видеоигр с одновременным комментированием происходящего.

См. также 
 Пространство Lp () — пространства измеримых функций таких, что их -я степень интегрируема.
 Linkin Park — американская альтернативная рок-группа из Лос-Анджелеса, выступает под этим именем с 1999 года.
 Линейное предсказание () — вычислительная процедура, позволяющая по набору предшествующих отсчётов цифрового сигнала предсказать текущий отсчёт.